Проку́нино — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

В рамках организации местного самоуправления входила в состав Перцевского муниципального образования, в рамках административно-территориального устройства — в Перцевский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 6 км, до центра муниципального образования Слободы — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Дворец, Никола-Пенье, Останино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Прокунино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района